Клер може бити:

Клер, један од назива за свештенство
Клер (рок група), рок група
Клер (име), француско женско име
Клер (Приморска Сена), насељено место у Француској
Кери (округ), округ у Ирској